El término Celaya puede hacer referencia a:

 Celaya: municipio de México que forma parte del estado de Guanajuato.
 Celaya: ciudad mexicana del estado de Guanajuato, cabecera del municipio anterior.
 Gabriel Celaya: poeta español de la generación literaria de posguerra.